Стуруман:

 Стуруман — город в Швеции, в лене Вестерботтен.
 Стуруман — коммуна на севере Швеции, в лене Вестерботтен.
 Стуруман — озеро в Швеции.